Die Siebel Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. Februar bis 3. März 2002 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Dubai Tennis Championships in Dubai und das Abierto Mexicano Pegaso in Acapulco gespielt, welche anders als das Turnier in San José, das zur Kategorie ATP International Series zählte, zur höher dotierten International Series Gold gehörten.

Zweifacher Titelverteidiger war der Brite Greg Rusedski, der dieses Jahr an fünf ggesetzt im Achtelfinale gegen Todd Martin ausschied. Im Finale trafen Nummer 1 und 2 der Setzliste aufeinander. Der topgesetzte Australier Lleyton Hewitt schlug den US-Amerikaner Andre Agassi in drei engen Sätzen. Er gewann den ersten Titel der Saison und den 13. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mark Knowles und Brian MacPhie, traten dieses Jahr nicht gemeinsam beim Turnier an; nur MacPhie spielte und zog mit seinem neuen Partner Nenad Zimonjić im Halbfinale vor Matchbeginn zurück. Damit bekamen die Südafrikaner John-Laffnie de Jager und Robbie Koenig kampflos einen Platz im Finale, wo sie gegen die an zwei gesetzten Simbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett verloren. In dieser Konstellation war es der fünfte Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Black den 9. und Ullyett den 15. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in San José (Kalifornien)